Малые Бутырки — название населённых пунктов в России:
 Малые Бутырки — село в Мамонтовском районе Алтайского края.
 Малые Бутырки — деревня в Становлянском районе Липецкой области.

См. также 
 Бутырки